Venhaus steht für:

 Venhaus, Ortsteil von Spelle, Landkreis Emsland, Niedersachsen

Venhaus ist der Familienname folgender Personen:

 Adam Venhaus (geb. Adam Markiewicz; * 1978), deutscher Schauspieler
 Andrea Venhaus (Needlewitch; * 1967), deutsche Schauspielerin und Piercerin